Anastasia Karpova – cantante russa
Darja Karpova – attrice russa
Elena Karpova – ex cestista russa
Irina Karpova – atleta kazaka
Yana Karpova – modella russa